Teodolinda de Beauharnais (Mantua, 13 de abril de 1814-Stuttgart, 1 de abril de 1857) fue una princesa franco-alemana. Ella era nieta de Josefina de Beauharnais, la primera esposa de Napoleón Bonaparte.

Biografía 
La quinta de los siete hijos de Eugenio de Beauharnais (1781-1824), duque de Leuchtenberg (hijo del vizconde Alejandro de Beauharnais y de la emperatriz Josefina de Francia), y de su esposa, la princesa Augusta de Baviera (1788-1851), hija mayor del rey Maximiliano I de Baviera y de su primera esposa, Augusta Guillermina de Hesse-Darmstadt. Teodolinda nació en Mantua, Italia, y presumiblemente su nombre se debiera a Teodolinda, una reina del siglo VI de los lombardos. Ella tenía dos hermanos (Augusto y  Maximiliano) y tres hermanas supervivientes (Josefina, Eugenia y Amelia). Josefina de Beauharnais, la primera esposa de Napoléon Bonaparte y ex emperatriz de Francia, fue su abuela paterna. Sin embargo, murió unas seis semanas después del nacimiento de Teodolinda.

A través de su matrimonio con el duque Guillermo de Wurtemberg, Teodolinda se convirtió en condesa de Wurtemberg, pero murió antes que su marido fuera designado duque de Urach. Murió después de una breve enfermedad, en la mañana del 1 de abril de 1857 en Stuttgart, y fue enterrada en el panteón familiar en el Palacio de Ludwigsburg, con el corazón enterrado en el palacio de Hauskapelle en Múnich.

Matrimonio e hijas 
El 8 de febrero de 1841, a los 26 años, se casó en Múnich con Guillermo, conde de Wurtmeberg (luego duque de Urach), cuyo padre, Guillermo Federico de Wurtemberg, era hermano menor de Federico I de Wurtemberg, duque de Wurtemberg, a quien Napoleón más tarde en (1806) elevó a la categoría de rey de Wurtemberg. También fue primo de la princesa Catalina de Wurtemberg (1783-1835), quien se convirtió en 1807, en la segunda esposa de Jerónimo Bonaparte, el hermano más joven de Napoleón.

Cuatro hijas nacieron de este matrimonio:
 Augusta Eugenia (1842-1916), casada primero en 1864 con el conde Rodolfo von Enzenberg zum Freyen und Jochelsthurn (1835-1874). Casada en segundas nupcias en 1877 con el conde Francisco von Thun und Hohenstein (1826-1888); tuvo hijos de sus dos matrimonios.
 María Josefina (1844-1864).
 Eugenia Amalia (1848-1867).
 Matilde (1854-1907), casada en 1874 con Paolo Altieri, príncipe de Oriolo y Viano (1849-1901), con quien tuvo descendencia.

Del segundo matrimonio de su marido con la princesa Florestina de Mónaco, nació el duque heredero, el futuro Guillermo II de Urach.

Órdenes 

 Dama de la Orden de Santa Isabel. ()

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Württemberg
Casa de Beauharnais
Princesas de Alemania
Damas de la Orden de Santa Isabel
Alemanas del siglo XIX
Italianas del siglo XIX
Nacidos en Mantua
Fallecidos en Stuttgart